Dobra (en allemand Daber) est un village de la voïvodie de Poméranie occidentale, dans le powiat de Police, en Pologne.

Monuments 

 Église à Dobra ()

Villes importantes proches 
 Police (Pologne)
 Szczecin

Lien externe 
 

Village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
Powiat de Police